Zomba kan syfta på:
 Zomba (djur) – ett släkte skalbaggar
 1468 Zomba – en asteroid i huvudbältet

Geografi

Malawi 

 Zomba District, distrikt, Södra regionen, 
 Zomba, Malawi, distriktshuvudort, Södra regionen, Zomba District,

Ungern 

 Zomba, Ungern, Tolna,